Coldharbour – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia)
 Coldharbour (City of London) – miejscowość w hrabstwie Wielki Londyn (Anglia)
 Coldharbour – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Coldharbour – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Coldharbour (Havering) – miejscowość w hrabstwie Wielki Londyn (Anglia)
 Coldharbour – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Coldharbour – miejscowość w hrabstwie Kornwalia (Anglia)
 Coldharbour – miejscowość w hrabstwie Surrey (Anglia)
 Coldharbour (Tower Hamlets) – miejscowość w hrabstwie Wielki Londyn (Anglia)